Paulo Gustavo Pereira é um jornalista brasileiro.

Formado em Jornalismo, trabalhou no Jornal da Tarde, Folha de S.Paulo, Estadão e Jornal do Brasil e foi diretor de redação da revista Sci-Fi News. Na televisão, passou pelas emissoras Rede Tupi, Rede Globo, Rede Bandeirantes, Record, Rede Manchete e Cultura, como assistente da redação, repórter, editor e chefe de reportagem. No SBT, dirigiu as transmissões da festa do Oscar a partir de 1994. Repetiu a dose no canal TNT, direto dos estúdios da emissora em Atlanta/EUA, em 2007.

Em 2005, lançou o livro Almanaque dos Seriados pela Ediouro ISBN 8500020725 e em 2010, Animaq – Almanaque dos Desenhos Animados pela Editora Matrix - ISBN 8577881466. Também é autor do livro Mini Manual dos Desenhos Animados publicado pela editora Matrix (ISBN 9788582300305) em 2013.

Apresenta atualmente o programa "Loucos por séries" no Imagine TV (atual Guia Vivo TV) produzido pela New Content.

Jornalistas do Brasil
Editores do Brasil